Barisone ist der Familienname von:

 Barisone, Richter über das Judikat Arborea, von 1164 bis 1184 König von Sardinien
 Diego Barisone (1989–2015), argentinischer Fußballspieler
 Luciano Barisone (* 1949), italienischer Journalist, Filmkritiker und Autor, künstlerischer Leiter des Schweizer Dokumentarfilmfestivals Visions du Réel
 Michael Barisone (* 1964), US-amerikanischer Dressurreiter, Pferdezüchter und -trainer, Olympiateilnehmer